Vasudev ist der Familienname folgender Personen:

 Aruna Vasudev (* 1936), indische Filmkritikerin, Autorin, Herausgeberin und Festivalorganisatorin
 Jaggi Vasudev (* 1957), indischer Yogi, Mystiker und Bestsellerautor der New York Times